Dobiegniew peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Gmina de Dobiegniew, une gmina ;
 Dobiegniew, une ville et chef-lieu de cette gmina.